Мустафа Сейдулаевич Чачи (25 мая 1935 — 15 февраля 1970) — управляющий отделением совхоза «Пятилетие Узбекской ССР» Аккурганского района Ташкентской области Узбекской ССР, инноватор по внедрению более производительных методов организации труда. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 25 мая 1935 года в селе Корбек (с 1945 года — Изобильное) Крымской АССР (ныне — Республика Крым). Крымский татарин. В 1944 году вместе со всеми крымскими татарами был выслан из Крыма в Узбекскую ССР (ныне — Республика Узбекистан). Из семьи, которая приехала в Ташкентскую область, только Мустафа мог работать (родители пожилые, старший брат инвалид, а младшие брат с сестрой были ещё маленькие), поэтому трудовую деятельность начал в 14 лет рабочим в совхозе «Пятилетие Узбекской ССР» Аккурганского района Ташкентской области. Затем работал трактористом. В 1957—1958 годах — помощник механика, а в 1958—1960 годах — бригадир механизированной полевой бригады этого совхоза.

Постоянно искал и внедрял в организацию деятельности новые методы, которые повышали производительность труда. Перевёл бригаду на хоз.расчёт. Первым в совхозе организовал тракторно-полеводческую бригаду комплексной механизации, которую возглавил. Такие бригады более производительны, чем отдельно работающие тракторные и полеводческие бригады.

С 1961 года — управляющий 5-м отделением совхоза «Пятилетие Узбекской ССР» Аккурганского района Ташкентской области. Продолжал совершенствовать и внедрять методы более эффективной организации труда хлопкоробов и механизаторов. Одним из первых исследовал и начал использовать новые прогрессивные схемы и технологии посева. Организовал работу с помощью механизированных звеньев: пропашной трактор работал на закреплённой за ним и звеном территории для посева. Внедрил технологические карты для каждого звена и выделялись постоянные рабочие, поливальщики. Мустафа Чача внедрял метод посева с заданным количеством семян.

Под его руководством отделение совхоза в 1959—1965 годах вырастило и собрало с площади 1140 гектаров по 35-40 центнеров хлопка с одного гектара. Показатели роста через каждые пять лет: 1955 г.- 17,5 ц/га, 1960 г. — 26,1 ц/га, 1965 — 30,9 ц/га. Если взять для сравнения старые полеводческие бригады, новые тракторно-полеводческие бригады и сравнить их производительность с укрупнённой бригадой М. Чачи, то получим такие показатели:

Ф. Ф. Измайлов, в то время главный агроном совхоза, в своей книге "История и развитие совхоза «Пятилетие Узбекской ССР» вспоминал: «По итогам работы 1958 года стало всем ясно, что новые формы организации труда позволяют лучше и с большим эффектом использовать машины, землю и рабочую силу. Чачи М. и поддерживаемые его специалисты совершили коренной перелом в агротехнике и организации труда и производства…»

Заслуженный хлопкороб Узбекской ССР. Заслуженный механизатор Узбекской ССР (1964).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства хлопка-сырца и коконов шелкопряда, Чачи Мустафе присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Перенимать опыт производительного труда к Мустафе Чачи приезжали как со всего Советского Союза, так и из зарубежных стран.

Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва (1966—1970).

Когда в конце 1960-х годов крымским татарам разрешили свободно перемещаться по стране, выступил против массового бесконтрольного отъезда крымских татар в Крым и в марте 1968 года подписал «письмо семнадцати» уважаемых крымских татар. В письме высказывалось понимание народного стремления вернуться на Родину, но подписанты предостерегали и призывали крымских татар не поддаваться на провокации людей, призывающих массово самостоятельно ехать обратно в Крым, так как массовое перемещение было бы повторной трагедией для народа, для людей старшего и среднего поколения. За подписание этого письма подвергся осуждению со стороны части крымских татар.

Умер 15 февраля 1970 года. Похоронен в Ташкенте на мемориальном кладбище «Чигатай».

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (30.04.1966);
 Орден Ленина (30.04.1966).
 Орден Трудового Красного Знамени (16.02.1963)
 и другими

Память 
 В Узбекистане его именем названы улица, посёлок, детский лагерь, санаторий, учреждён диплом имени Мустафы Чачи.
 На месте захоронения установлен памятник Герою.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Крыма

Примечания

Литература 
 книга Ф. Ф. Измайлов "История и развитие совхоза «Пятилетие Узбекской ССР»

Ссылки 
 
 Некролог
 Некролог

Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Похороненные на Чигатайском кладбище
Заслуженные механизаторы